Alexander Koch (architect) (1848–1911), Zwitserse architect
 Alexander Koch (ingenieur) (1852-1923), Duitse ingenieur en academisch docent
 Alexander Koch (uitgever) (1860-1939), Duitse uitgever
 Alexander Koch (archeoloog) (1966-2019), Duitse archeoloog en academisch docent
 Alexander Koch (Zwitserse roeier) (1967-), Zwitserse roeier
 Alexander Koch (schermer) (1969-), Duitse schermer
 Alexander Koch (Belgische roeier) (1986-), Belgische roeier
 Alexander Koch (acteur) (1988-), Amerikaanse acteur
 Alexander Koch (onderzoeker)